Az Árpád Fürdő jelölheti a következőket:

 Árpád Gyógy- és Strandfürdő, Békéscsaba
 Árpád Fürdő, Székesfehérvár